Atrium City Towers är ett föreslaget komplex bestående av tre skyskrapor i Jumeirah Garden City, Dubai, Förenade Arabemiraten. De tre skyskraporna är över 100 våningar höga och den högsta av de tre kan komma att bli 850 meter hög.

I maj 2008 avslöjades att en mängd skyskrapor designade av Adrian Smith och Gordon Gill fått sitt godkännande av staten och enligt källor har byggandet av Atrium City Towers påbörjats. Pålar håller på att borras djupt ner i marken vilket utgör förstadiet till grundarbetet. Enligt Adrian Smith kommer byggandet att ta fem år och kan därför komma att erövra titeln världens högsta byggnad från Burj Dubai. 

En kanal kommer rinna igenom komplexet och ett antal "skybridges" kommer att binda samman de tre skyskraporna.

Externa länkar  
 Bild 1(rendering)
 Bild 2(rendering)
 Bild 3(troliga byggplatsen)
 Bild 4(Adrian Smith och modell)

Källor  
 PDF fil : om projekten som godkändes maj 2008  
 Nyhetsartikel Gulfnews : samma som ovan 
 Nyhetsartikel New York Times : om Adrian Smith och hans senaste projekt 

Skyskrapor i Dubai